La temporada 2012-13 de la División de Honor B comenzó el 14 de octubre de 2012 y termina el 7 de abril de 2013. Esta temporada 2012-2013 participan 10 equipos españoles en cada grupo. El calendario, que dura 7 meses, comprenderá un total de 185 partidos, en el que cada equipo se enfrentará a los otros 9 del grupo en una liga a doble vuelta, unos play-off de ascenso a División de Honor que se disputan entre los 2 primeros de cada grupo con partidos a doble vuelta y una final a partido único, y unos play-off de descenso a Primera Nacional que se disputan entre los 2 últimos de cada grupo con partidos a doble vuelta.

Equipos participantes

Grupo 1 
•Oviedo R.C
•Durango
•Eibar, Bera Bera
•Independiente Santander
Sant Cugat•
 L'Hospitalet, Barça•B.U.C.
•C.R.A.T.

Grupo 2 
Liceo, Alcobendas•Industriales, Arquitectura
•C.D. Hercesa
 Les Abelles, CAU• 
• Helvetia
• CDU Granada
• Atco. Portuense

Véase también 
 División de Honor
 División de Honor B
 Rugby en España en 2012

2012
Rugby de España en 2012
Rugby de España en 2013